Гельтман — фамилия.

Известные носители:
 Гельтман, Виктор Степанович (1925—1985) — советский ботаник и лесовод, сын С. Л. Гельтмана.
 Гельтман, Дмитрий Викторович (род. 1957) — советский и российский учёный-ботаник, директор Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (с 2017 года), сын В. С. Гельтмана и внук С. Л. Гельтмана.
 Гельтман, Стефан Леонович (1886—1937) — революционер-интернационалист, государственный деятель БССР.